Sericogyra är ett släkte av snäckor. Sericogyra ingår i familjen Seguenziidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Sericogyra